Kochanovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kochanovce (okres Bardejov)
 Kochanovce (okres Humenné)